Ovo je članak o manje važnim profesorima u romanima o Harryju Potteru. Važniji profesori, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Severus Snape, Filius Flitwick, Horace Slughorn, Profesor Quirrell, Gilderoy Lockhart, Remus Lupin, Alastor Moody, Dolores Umbridge, Rubeus Hagrid, Pomona Sprout i Sybill Trelawney imaju svoje članke.

Profesor Binns 

Profesor Binns predaje Povijest magije i jedini je profesor duh u Hogwartsu. Rečeno je da je preminuo dok je drijemao u zbornici, ali je nastavio predavati kao da se ništa nije dogodilo; može se reći da on još uvijek ne zna da je mrtav. Njegova predavanja svi učenici smatraju dosadnima, a najzanimljiviji trenutak predavanja njegov je ulazak u učionicu (kroz zid). U starim je bilješkama, koje je J. K. Rowling stavila na svoju web-stranicu u ožujku 2006., njegovo ime Cuthbert.

Binns se nije pojavljivao u filmu. Njegovo objašnjenje o Odaji tajni u drugom filmu daje profesorica McGonagall.

Dilys Derwent 

Dilys Derwent lik je iz serije romana o Harryju Potteru. Bila je vidarica u Bolnici svetog Munga za magične ozljede i bolesti od 1722. do 1741. te ravnateljica Hogwartsa od 1741. do 1768. Dumbledore u Harryju Potteru i Redu feniksa opisuje Dilys Derwent i još jednog ravnatelja kojeg zove Everard, kao "dvoje najslavnijih ravnatelja Hogwartsa". Njezini portreti vise u Sv. Mungu i u ravnateljevu uredu pa ona može putovati iz jednog u drugi.

Dilys i Everard bili su uključeni u potragu za Arthurom Weasleyem zato što su dovoljno slavni da njihovi portreti vise u Sv. Mungu i u Ministarstvu Magije.

Profesor Everard 

Profesor Everard bio je ravnatelj Hogwartsa i ugledni član čarobnjačke zajednice. Ima kratku crnu kosu, a njegovi portreti vise u Ministarstvu Magije i u Hogwartsu pa može putovati kroz portrete i razgovarati s ministrom.

Profesorica Grubbly-Plank 

Wilhelmina Grubly-Plank profesorica je Skrbi za magična stvorenja na zamjeni. Prvi se put pojavljuje u Harryju Potteru i Plamenom Peharu kad mijenja Hagrida i ponovno u Harry Potteru i Redu feniksa kad Hagrid obavlja zadatak koji mu je povjerio Albus Dumbledore.

O njoj se ne zna mnogo, ali važno je istaknuti da je vrlo sposobna nastavnica. Uvijek je vesela, a tijekom inspekcije profesorice Umbridge strpljivo je odgovarala na sva pitanja. Tvrdila je da je zadovoljna načinom na koji Dumbledore vodi školu. U Harryju Potteru i Redu feniksa Harry ima dovoljno povjerenja u nju da joj na brigu povjeri svoju ozlijeđenu sovu, ali mu ipak pomalo smeta što je Grubbly-Plank bolja nastavnica od Hagrida kojem Harry ostaje odan bez obzira na njegova gotovo pogibeljna predavanja.

Madam Rolanda Hooch 

Madam Rolanda Hooch učiteljica je letenja i sutkinja na metlobojskim utakmicama. Madam Hooch ima kratku, sijedu, kosu i žute oči nalik sokolovim očima. Hooch je učila letjeti na staroj Srebrnoj strijeli. Čini se da je sve što Madam Hooch radi u Hogwartsu suđenje metlobojskih utakmica i poučavanje učenika prve godine letenju, iako ne znamo točan broj lekcija iz letenja.

Madam Hooch u Harry Potteru i Kamenu mudraca glumi Zoe Wanamaker. Madam Hooch ne pojavljuje se ni u jednom od preostalih filmova zato što je Wanamaker potpisala ugovor za samo jedan film.

Profesor Silvanus Kettleburn 

Profesor Silvanus Kettleburn predavao je Skrb za magična stvorenja prije nego što je otišao u mirovinu da bi "proveo više vremena sa svojim preostalim udovima". Zamijenio ga je Rubeus Hagrid.

Profesorica Merrythought 

Profesorica Galatea Merrythought bivša je nastavnica Obrane od mračnih sila spomenuta u Harry Potteru i Princu miješane krvi. Otišla je u mirovinu kad je Slughorn prvi put bio profesor Čarobnih napitaka. Tom Riddle tada je završavao svoje školovanje i obratio se Armandu Dippetu, a kasnije i Dumbledoreu sa svojom ambicijom da je zamijeni. Oba je puta odbijen pa je zato navodno prokleo posao učitelja Obrane od mračnih sila (nijedan profesor poslije toga nije poučavao predmet duže od jedne školske godine). Merrythought je u Hogwartsu radila dulje od pedeset godina.

Profesorica Sinistra 

Profesorica Sinistra predaje Astronomiju. Ne pojavljuje se često u knjigama. Njezina se predavanja održavaju u ponoć na vrhu astronomskog tornja, najvišeg tornja u Hogwartsu, na koji je inače zabranjen pristup učenicima.

Sinistra se prvi put pojavljuje u Harry Potteru i Odaji tajni kad pomaže u prebacivanju skamenjenog Justina Finch-Fletchleya u bolničko krilo. Ponovno se pojavljuje na Božićnom balu u Harry Potteru i Plamenom peharu kad pleše dvokorak s profesorom Moodyem.

Prezime profesorice Sinistre dolazi od latinske riječi sinister što znači lijev ili nepovoljan, a ime, koje još nije službeno potvrđeno, također dolazi od latinske riječi aurora što znači zora.

Profesorica Vector 

Profesorica Vector predaje Aritmanciju. Harry ne sluša njezin predmet pa se ona vrlo rijetko pojavljuje. Svojim učenicima zadaje komlicirane domaće zadaće. Aritmancija je Hermionin najdraži predmet. Na web stranici J.K. Rowling u nekim je starim rukopisima bilo vidljivo ime profesorice Vector, ali to nije potvrđeno.

"Vektor" je inače termin koji se koristi u matematici za primjerice brzinu i ima određeni smjer i veličinu, a ime "Septima" ima veze s brojem sedam koji je magični sretan broj.

Wilkie Twycross 

Wilkie Twycross učitelj je kojeg je odobrilo Ministarstvo magije. On na tečaju koji traje dvanaest tjedana priprema učenike u Hogwartsu (koji su stariji od 17 godina ili će navršiti 17 prije početka sljedeće školske godine) za ispit iz aparacije. Učenici nisu baš bili prijateljski raspoloženi prema Twycrossu pa su mu nadjenuli razne nadimke poput "Opaljeni" i "Otrovni" (ti su nadimci bili najpristojniji).

Ostali 

 Charity Burbage: bivša profesorica bezjačkih studija. Njezino je podučavanje tog predmeta bilo u izravnoj opoziciji filozofiji smrtonoša o nadmoćnosti čistokrvnih čarobnjaka. Prvi put se spominje u sedmoj knjizi kad se spominje kako visi naglavačke iznad stola za kojim su sjedili smrtološe u kući Malfoyevih. Lord Voldemort ju je zarobio, mučio i ubio, a zatim ju je proždrla njegova zmija Nagini.

Likovi iz Harryja Pottera

de:Figuren der Harry-Potter-Romane#Lehrer und Schulbedienstete auf Hogwarts
he:הארי פוטר - דמויות משנה#אנשי הוגוורטס
ru:Список основных персонажей серии романов о Гарри Поттере#Преподаватели и персонал
sv:Hogwarts#Personal